Села:
 Козлиничі — Волинська область, Ковельський район
 Козлиничі — Волинська область, Маневицький район